Klein-Tibet bezeichnet:

 Ladakh
 Baltistan